Алекса́ндр Миха́йлович Золотарев (1907, Елисаветград — 1943, Ухта) — советский этнограф, педагог, исследователь проблем первобытного общества, родовых отношений, религиозных воззрений, профессор кафедры этнографии. Автор трудов по истории первобытного общества, истории хозяйства и материальной культуры, этнологии.

Биография 
C 1924 года учился в Москве сначала на технологическом, затем на экономическом факультете Института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, позже увлёкся историей первобытной культуры и на четвёртом курсе оставил институт. В 1930 году поступил в аспирантуру Академии Истории материальной культуры (ГАИМК). Был сотрудником ГАИМК, Института антропологии при МГУ, Московского института философии, литературы и истории, Московского областного педагогического института. В 1939—1941 годах работал на кафедре этнографии МГУ. Имел семью: жену и двух сыновей.

В июле 1941 г., предварительно отправив семью в эвакуацию в Ташкент, ушел на фронт, поступив добровольцем в народное ополчение. После разгрома ополчения продолжал сражаться на подступах к Москве как боец артиллерийского полка стрелковой дивизии. 4 октября 1941 г., находясь в окружении, Золотарев попал в плен вместе с группой бойцов этой дивизии. Спустя 35 дней бежал из плена. После перехода через линию фронта был направлен лектором в политчасть запасного артиллерийского полка. Однако 26 февраля 1942 г. был арестован органами военной контрразведки. 2 сентября 1942 г. приговорен к 10 годам лагерей. Умер 6 апреля 1943 г. от авитаминоза и общего истощения в лагере, расположенном в городе Ухта Коми АССР. Посмертно реабилитирован в 1957 году.

Научная деятельность 
Научная деятельность Золотарёва охватывает 10 лет. В 1931 году вышла его первая работа «Происхождение экзогамии». В ней отстаивалась идея о том, что экзогамные отношения сформировались в рамках локальных групп. То есть небольших соседских общин, а не кровнородственных семей, как предполагалось в официальной историографии. Тезис о первичности общины, а не кровнородственной семьи был окончательно принят этнографами только в 1960—1970-е годы под влиянием работ Д. А. Ольдерогге, Н. А. Бутинова и В. Р. Кабо.

В том же 1931 году была опубликована небольшая статья «Проблема австралийской культуры». В ней автор выдвигал предположение о происхождении аборигенов Австралии от единого ствола переселенцев. Кроме того, указывал что в скором времени на континенте будут найден ископаемые кости эпохи верхнего палеолита. Оба предположения были подтверждены позднейшими раскопками.

В дальнейшем работы учёного стали более выверены идеологически. Это статья «Новые данные о групповом браке», опубликованная в журнале «Этнографическое обозрение» за 1933 год, монография «Происхождение тотемизма у народов Сибири» (М., 1934), а также статья «К истории ранних форм группового брака», опубликованная в «Ученых записках МОПИ» в 1940 году.

Кроме того в архиве ИЭА РАН имеется ряд недатированных рукописей ученого. В архиве кафедры этнологии МГУ имеется стенограмма его лекций по курсу «Источниковедение».

В конце 1920-х и в 1930-х годах А. М. Золотаревым были написаны работы «Происхождение экзогамии», «К вопросу о родовом строе австралийцев», «Развитие брака, семьи, рода», «Проблемы первобытного коммунизма», «К истории ранних форм группового брака», «Родовой строй и религия ульчей» и многие другие, по священные преимущественно проблемам первобытного общественного строя. Большинство этих работ осталось неопубликованными. B 1941 г., перед самой войной, А. М. Золотарев закончил свой основной труд — «Дуальная организация первобытных народов и происхождение дуалистических космогоний (исследование по истории родового строя и первобытной мифологии)». Большая часть этого исследования посвящена доказательству универсальности дуально-родовой организации. Для этого автор привлекает исторические, этнографические и фольклорные материалы по Австралии, Океании, Индии, Индонезии, Америке, Сибири и Европе.

Основные публикации 
 Про­ис­хо­ж­де­ние эк­зо­га­мии // Изв. Го­су­дар­ст­вен­ной ака­де­мии ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры. 1931. Т. 10. Вып. 2/4;
 Пе­ре­жит­ки то­те­миз­ма у на­ро­дов Си­би­ри. Л., 1934;
 Ро­до­вой строй и ре­ли­гия уль­чей. Ха­ба­ровск, 1939;
 К ис­то­рии ран­них форм груп­по­во­го бра­ка // Уч. зап. ис­то­ри­че­ско­го фа­куль­те­та Мо­с­ков­ско­го об­ла­ст­но­го пе­да­го­ги­че­ско­го ин­сти­ту­та. 1940. Т. 2;
 Ро­до­вой строй и пер­во­быт­ная ми­фо­ло­гия. М., 1965.

Примечания 

Историки по алфавиту
Этнологи СССР
Этнографы СССР
Исследователи доисторической эпохи
Историки, репрессированные в СССР
Преподаватели исторического факультета МГУ
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Преподаватели Московского государственного областного университета
Преподаватели МИФЛИ
Бежавшие из плена
Посмертно реабилитированные в СССР
Умершие в местах лишения свободы